Congo ist der Name von:

 Congo (Paraíba), einer Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraíba
 Congo (Roman), einem Buch von Michael Crichton aus dem Jahr 1980
 Congo (Film), einem darauf basierenden Film aus dem Jahr 1995
 Congo (Spiel), einem an diesen Film angelehnten Computerspiel
 Congo (Schimpanse), einem malenden Schimpansen

Congo ist die Bezeichnung einer Gruppe von zerstörerischen Geistwesen im Voodoo afrikanischen Ursprungs, siehe Petro (Voodoo).

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Congo (Alabama)
 Congo (Arkansas)
 Congo (Ohio)
 Congo (Pennsylvania)
 Congo (West Virginia)

Personen:
 Anwar Congo, Beteiligter an den antikommunistischen Massakern in Indonesien 1965–1966 und zentrale Person im Dokumentarfilm The Act of Killing
 Edwin Congo (* 1976), kolumbianischer Fußballspieler
 Jhordy Congo (* 1996), ecuadorianischer Kugelstoßer

Siehe auch:
 Kongo
 Kongō